

Codici 
 SJA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Juan (Perù)

Religione 
 S.J.A. – Suore Girolamine dell'Adorazione
 S.J.A. – Suore di San Giuseppe dell'Apparizione
 S.J.A- – Suore di Santa Giovanna d'Arco